Boccolini ist der Familienname folgender Personen:
 Alfredo Boccolini (1885–1956), italienischer Schauspieler
 Ebe Boccolini (1882–nach 1936), italienische Opernsängerin (Sopran)

Siehe auch:
 Boccalini
 Boccalino